SBB Fb 3/5 steht für folgende Lokomotiven der Schweizerischen Bundesbahnen:

 SBB Fb 3/5 364–365, Drehstromlokomotive für die Strecke Brig–Iselle, siehe Drehstrombetrieb Brig–Iselle #Fb 3/5 (später Ae 3/5) 364–365
 SBB Fb 3/5 11201, Probelokomotive für Einphasenwechselstrom